Anastazja z Rzymu (zm. ok. 67) – męczennica, razem ze św. Bazylisą pochowały potajemnie ciała apostołów: św. Piotra i św. Pawła
 Anastazja Rzymianka (zm. ok. 253) – męczennica
 Anastazja z Dalmacji (zm. ok. 304) – męczennica
 Anastazja Patrycjuszka (VI w.) – pustelnica
 Anastazja z Serbii (zm. 1200) – księżna
 Anastazja Romanowa (1901–1918) – święta prawosławna, córka cara Mikołaja II